Сан Матео Истлавака има више значења:

 Сан Матео Истлавака (Истлавака), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Матео Истлавака (Хокотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику